Il Campionato di calcio europeo femminile Under-19 (UEFA European Women's Under-19 Championship) è una competizione calcistica femminile per nazionali Under-19 che si tiene annualmente, riservata ai Paesi affiliati alla Union of European Football Associations (UEFA). Funge anche da fase di qualificazione al Campionato mondiale di calcio femminile Under-20.

La competizione iniziò nella stagione 1997-1998 come un evento Under-18 e diventò Under-19 dalla stagione 2001-2002. Il campionato ha due fasi: la fase di qualificazione aperta a tutte le nazionali della UEFA e la fase finale, in cui si affrontano solamente 8 squadre. Quest'ultima fase è composta da due gruppi di quattro squadre ciascuno con girone all'italiana. La vincitrice di ogni gruppo si scontra con la seconda dell'altro gruppo in semifinale, con le seguenti vincitrici che si affrontano in finale.

Edizioni

Medagliere

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali 

Legenda

 1ª – Campione
 2ª - Secondo posto
 SF - Semifinali
 FG - Fase a gironi

  •  – Non qualificata
     – Non partecipa alle qualificazioni
    – Nazione ospitante
 Q - Qualificata per il prossimo torneo

Per ogni torneo viene indicata la bandiera del paese ospitante e, tra parentesi, il numero di squadre che vi hanno partecipato.

Tornei Under-18

Tornei Under-19

Statistiche torneo

Capocannoniere per edizione

Golden Player per edizione 
Fin dall'edizione 2002 venne assegnato il Golden Player alla calciatrice che più si distingue nelle varie edizioni del torneo.

Note

Voci correlate
Campionato europeo di calcio femminile
Campionato europeo di calcio femminile Under-17

Collegamenti esterni

 
Competizioni calcistiche europee